Картвелските езици (груз. ქართველური ენები, картвелури енеби) са част от така наречените кавказки езици, говорени в района на планините Кавказ, най-вече в Грузия, големи групи в Русия, Иран, САЩ, Европейския съюз, Израел и североизточните части на Турция. Броят на хората, говорещи картвелски езици е около 5.2 милиона. Не са свързани с нито едно друго езиково семейство, правейки ги отделна езикова група. Първият литературен източник на картвелски език е надпис на грузински език, написан на старогрузински в грузински манастир близо до Витлеем, който датира от 430 г. сл. Хр.

Грузинската азбука е писмеността, която се използва във всички езици от това семейство.

Социален и културен статут 
Грузинският е официален език в Грузия (говорен от 99% от населението) и основен език в литературата и медията в страната. Пише се с оригинална и отличителна азбука, а най-старият литературен текст датира от V век – единственият кавказки език, който притежава древна литературна традиция. Старата грузинска азбука вероятно е произлязла староарамейскис гръцко влияние.

Мегрелският също използва грузинската азбука от 1864, особено през периода 1930 до 1938 г.

Лазкият е изписван най-вече през 1927 и 1937, а сега в Турция най-често се използва латинската азбука. Езикът, обаче, е на изчезване, тъй като неговите говорители се интегрират към турското общество.

Класификация 
Семейството на картвелските езици се състои от четири сходни езика:
 Свански (ლუშნუ ნინ, лушну нин) с около 35 000 – 40 000 говорещи, главно в северозападните планински части на Сванетия, Грузия, както и в Кодорското дефиле на Абхазия, Грузия.

 Карто-зан
 Грузински (ქართული ენა, картули ена) с около 4.5 милиона говорещи, главно в Грузия. Има грузиноговорещи общности в Русия, Турция, Израел, Иран и в страните от ЕС, но настоящият им брой не е известен.
 Зански
 Мегрелски (მარგალური ნინა, маргалури нина) с около 500 000 говорещи, главно в западните региони на Грузия – Мегрелия и Абхазия. Броят на говорещите мегрелски в Абхазия значително намалява през 1990-те.
 Лазки (ლაზური ნენა, лазури нена) с около 220 000 говорещи през 1980, най-вече в крайбрежната зона на Черно море на североизточна Турция, както и с около 30 000 говорещи в Аджария, Грузия.

Родословно дърво 

Връзката между тези езици за първи път е била съобщена от лингвиста Йохан Гюлденщед в неговата класификация на кавказките езици от 1773, а по-късно от Мари Босе, Франц Боп и други през 1840-те. Занският е групата, която се състои от езиците мегрелскии лазки.

Въз основа на глотохронологичния анализ, Георги Климов датира разделението на пракартвелския на свански и картозански езици през XIX в. и по-нататъчното им разделение на зански и грузински.

По-старото име „южнокавказки“ вече не се употребява, тъй като произлиза от идеята, че картвелският произлиза от абхазо-адигейскитеи нахско-дагестанските езици, твърдение, което вече е опровергано.

Граматически особености

Фонологични съвпадения

Съществителни имена

Класификация на съществителните 
Картвелските езици класифицират имената като „интелигентни“ или кой-клауза и „неинтелигентни“ или какво-клауза. В тези езици граматичен род липсва.

Деклинация

Глаголи 
Картвелските глаголи могат да посочват един, два или три граматически лица. Извършителят на действието се нарича подлог, а повлияното от него лице е допълнението (пряко или непряко). Лицето може да бъде единствено или множествено. Според броя на лицата, глаголите се класифицират като еднолични, двулични и трилични.
 Едноличните глаголи имат само един подлог и винаги е непреходен.
 Двуличните глаголи имат подлог и едно допълнение, което може да бъде пряко или непряко. Глаголът е:
 преходен, когато допълнението е пряко;
 непреходен, когато допълнението е непряко.
 Триличните глаголи имат подлог, както и пряко и непряко допълнение и са двупреходни.

Подлозите и допълненията се означават със специални афикси.

С помощта на специални означения, картвелските езици могат да означат четири вида действия („версии“):
 подложна – показва, че действието е предназначено за самия вършител;
 допълнителна – действието е предназначено за другиго;
 допълнително-пасивна – действието е предназначено за другиго и в същото време индикира пасивността на подлога;
 неутрална – неутрално, по отношение на намерението.

Примери за наследен речник

Бележки

Вижте също 
 Пракартвелски език
 Грузински език

 Мегрелски език
 Кавказки регион
 Кавказки езици

Използвана литература 
 
 Boeder, W. (2005). „The South Caucasian languages“, Lingua, Vol. 115, Iss. 1 – 2 (Jan.-Feb.), Pages 5 – 89
 
 
 
 Gamkrelidze, Th. (1966) „A Typology of Common Kartvelian“, Language, Vol. 42, No. 1 (Jan. – Mar.), pp. 69 – 83

Външни препратки 
 Лазури Нена – езикът на Лазците от Силвия Кучер.
 Институт за лингвистика Арнолд Чикобава, Грузинска академия на науките 
 Артър Хоумър, иберийско-кавказката връзка в типологична перспектива
 Карта на кавказките езици
 Възходът и падението на иберийско-кавкаската теория от Кевин Туит. (Монтреалски университет)

Кавказки езици